

Sigle 
 Personal on demand
 Point of Delivery – codice alfanumerico di 14 caratteri che identifica in modo univoco ed omogeneo su tutto il territorio nazionale il punto di consegna (in prelievo e/o in immissione) dell'energia elettrica
 Proper orthogonal decomposition – Analisi delle componenti principali
 Proof of Delivery – avviso di ricevimento

Codici 
 POD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Podor (Senegal)
 pod – codice ISO 639-3 della lingua ponares

Musica 
 P.O.D. – gruppo nu metal statunitense
 Pod – album dei The Breeders del 1990
 The Pod – album dei Ween del 1991
 Pod – album degli Afro Celt Sound System del 2004
 POD – singolo dei Tenacious D del 2006
 Pod – album di As Lonely as Dave Bowman del 2007

Videogiochi 
 POD - Planet of Death – videogioco del 1997, pubblicato da Ubisoft
 POD: Speedzone – sequel del videogioco del 1997

Altro 
 Plain Old Documentation – linguaggio di marcatori leggero usato per la documentazione del linguaggio Perl
 Pod – contenitore aerodinamico usato per stivare materiali sotto le ali di alcuni modelli di aerei, soprattutto militari
 Pod – personaggio Marvel Comics
 POD – metodo di propulsione per le navi
 Pod – unità familiare base in cui si organizzano orche ed alcuni altri cetacei